Netsky:

 Netsky — музыкант и продюсер музыки в стиле драм-н-бейс из Бельгии.
 Netsky — компьютерный вирус, обнаруженный в сети 16 февраля 2004 года.